Shashemene, en français : Shashamané, ville dans la région Oromia ;
 Shashemene, ancien woreda (district) incluant cette ville ;
 Shashemene Zuria, actuel woreda excluant cette ville.

Voir aussi 
 Première circonscription de Shashemene
 Deuxième circonscription de Shashemene